

Гиркеснюк — річка в Удмуртії, ліва притока Чепци
 Гиркеснюк — колишнє село, Дебьоський район, Удмуртія